Ostrog kan syfta på:

 Ostrog, ryskt namn för litet fort
 Ostroh, stad i Rivne oblast i Ukraina
 Ostrog kloster, kloster i Montenegro